Азям — многозначный термин.

 Азям — река в России, протекает в Республике Башкортостан и Оренбургской области.
 Азям — горный хребет на Урале.
 Азям — упразднённый в 2004 г. посёлок Ункурдинского сельского поселения Нязепетровского района Челябинской области.
 Азям — вид старинной крестьянской мужской верхней одежды, подобной кафтану.

См. также 
 Большой Азям